В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Поттер 7–6, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Андреа Темешварі (2-ге коло)
  Трейсі Остін (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (півфінал)

 Гелена Сукова (півфінал)
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Карлінг Бассетт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984